Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Lewis e Russell Simpson che hanno battuto in finale David Graham e Laurie Warder 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Scott McCain /  Bernard Mitton (primo turno)

 Rod Frawley /  Jeff Simpson (semifinali)
 David Graham /  Laurie Warder (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1983